Az 1971-es MotoGP-világbajnokság volt a 23. gyorsaságimotoros-világbajnokság.

Összefoglaló

Giacomo Agostini tizedik világbajnoki címével megdöntötte Carlo Ubbiali és Mike Hailwood ide vonatkozó rekordját. Az olasz pilóta egyébként tarolt, a megszerezhető kilencven pontból mind a kilencvenet megszerezte.

Az 50-es világbajnoki cím a holland Jan de Vries kezébe került, a nyolcadliteresek között Ángel Nieto diadalmaskodott, a negyedlitereseknél pedig Phil Read végzett az élen. Bár a 350-es világbajnoki cím, egymás után negyedszer, ismét Agostinié lett, az a kategória abban az évben sokkal inkább egy fiatal finnről, Jarno Saarinenről szólt, aki ekkor robbant be a köztudatba. Saarinen első győzelmét Csehszlovákiában aratta, majd Agostini hazai pályáján, Monzában is le tudta őt győzni.

Az idénynek három magyar résztvevője volt. A királykategóriában Juhos Árpád nem szerzett pontot, a 350-eseknél Szabó László indult, és végzett nyolcadikként, a negyedliteresek mezőnye pedig Drapál Jánost tudhatta soraiban. Érdekesség, hogy bár futamot csak Drapál nyert, kategóriájában a jobb helyen (nyolcadik) mégis Szabó zárt.

Versenyek

Pontozási rendszer

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

50 cm³

Jegyzetek 

MotoGP-szezonok